Praça Doutor João Penido — Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais
Praça Rui Barbosa (Belo Horizonte) — Belo Horizonte, estado de Minas Gerais
Praça da Estação (Coronel Fabriciano) — Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais

Desambiguações de praças